

Geografia 
 Corni – comune della Romania del distretto di Botoșani
 Corni – comune della Romania del distretto di Galați
 Corni di Canzo – gruppo montuoso della Lombardia

Persone 
 Fermo Corni – imprenditore italiano
 Francesco Corni – disegnatore italiano
 Guido Corni – imprenditore italiano
 Renzo Corni – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Corna
 Corne
 Corno
 Cornu